

Persone 
 Douglas Letter – politico statunitense
 Stephan Letter – serial killer tedesco

Altro 
 A Letter Home – album di Neil Young, pubblicato nel 2014
 Letter Bee – manga ed anime giapponese creato da Hiroyuki Asada
 Letter to You – album di Bruce Springsteen pubblicato nel 2020 
 Silent Letter – album del gruppo statunitense America, pubblicato nel 1979

Pagine correlate 
 Chain Letter
 Love Letter
 The Letter
 The Scarlet Letter